Jacques Vendroux (1897-1988), industriel et homme politique. Il fut député-maire de Calais et était le frère d'Yvonne de Gaulle ;

 Jacques-Philippe Vendroux (1923-2002), haut fonctionnaire. Il fut député (1968-1973) de Saint-Pierre-et-Miquelon, fils du précédent ; 

 Jacques Vendroux (né en 1948), journaliste sportif, fils du précédent.